Romita ist der Name folgender Orte:

 Romita (Sălaj), Ort in Rumänien
 Romita (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Municipio Romita, Verwaltungseinheit in Mexiko

Romita ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Romita (1887–1958), italienischer Politiker